Hinton peut désigner :

Patronyme 
 Alistair Hinton (1950 - ), compositeur britannique
 Anthony Ray Hinton (1956-), Afro-Américain ayant passé 28 ans dans le couloir de la mort après avoir été condamné à tort
 Betty Hinton (1950 - ), femme politique canadienne
 Carma Hinton (1949 - ), documentariste et universitaire américaine.
 Charles Howard Hinton (1853 - 1907), philosophe anglais.
 Christopher Hinton (1952 - ), réalisateur, scénariste, acteur et producteur canadien.
 Claude Hinton, philanthrope et un décorateur professionnel canadien.
 Geoffrey Hinton (1947 - ), chercheur en intelligence artificielle canadien.
 Jerrika Hinton, actrice américaine.
 Martin Alister Campbell Hinton (1883-1961), zoologiste britannique, membre de la .
 Milton Hinton (1910 - 2000), contrebassiste américain.
 Nigel Hinton (1941 - ), romancier anglais.
 Phillip Hinton (1940 - ), acteur britannique.
 S. E. Hinton (1948 - ), femme de lettres américaine.
 W. Hinton (18.. - ), joueur de rugby à XV irlandais.

Toponyme

Australie 

 .

Canada 

 Hinton, localité de l'Alberta ;
  ;
 Aéroport de Hinton/Jasper-Hinton ;
 Gare de Hinton.

États-Unis 

  ;
 Hinton, une ville du comté de Plymouth, en Iowa ;
 Hinton (Oklahoma) ;
 Hinton (Virginie-Occidentale) ;
  ;
 .

Royaume-Uni 

 Hinton, village situé dans le Gloucestershire ;
 , village à proximité de Berkeley ;
  ;
 Hinton (Hampshire) ;
  ;
  ;
  ;
 Hinton, hameau de la paroisse civile de Blythburgh ;
 , Hampshire ;
  ;
 Hinton Ampner, Hampshire ;
 Hinton Blewett, Somerset ;
 , Somerset ;
 , Hampshire ;
 Hinton Martell, Dorset ;
Hinton Parva, Dorset ;
Hinton Parva, Wiltshire, aussi connue sous le nom de « Little Hinton » ;
 , Somerset ;
 , Dorset ;
 , Oxfordshire ;
 , Northamptonshire ;
 Hinton-on-the-Green, Worcestershire ;
 , Wiltshire ;
 , Cambridgeshire ;
 , Wiltshire ;
 Tarrant Hinton, Dorset.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme